Touques (rivier), een rivier in Frankrijk
Touques (Calvados), een gemeente in het Franse departement Calvados